Oltmann steht für:

 Schiffahrtsgesellschaft Oltmann, deutsche Reederei
 Antje Oltmann, deutsches Frachtschiff, siehe Sietas Typ 46
 Oltmann-Werft in Motzen, Bremen und St. Magnus

Oltmann ist der Familienname folgender Personen:
 Bert Oltmann, Pseudonym von Friedrich Meyer (Musiker) (1915–1993), deutscher Jazzmusiker
 Diedrich Oltmann (1848–1920), deutscher Werftunternehmer, Sohn von Hinrich Oltmann
 Dorethea Oltmann, deutsche Kajak-Meisterin (DDR)
 Hinrich Oltmann (1813–1862), deutscher Werft-Unternehmer
 Jörn Oltmann (* 1966), deutscher Politiker (Grüne)

Siehe auch:
 Oltmanns